Johann Tappe ist der Name folgender Personen:

* Johann Tappe (1629–1687), deutscher Jurist, siehe Johann Tappen (Jurist) 
 Johann Erich Tappe († 1640), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Johann Peter Tappe (1678–1754), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Hannover, siehe Johann Peter Tappen

Siehe auch:
 Johann Tappen
 Johannes Tappen